Мореруэла-де-Табара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 67,92 км². Население — 401 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы